Scherbening ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Scherbening (1858–1935), preußischer Generalmajor
 Hans-Joachim Scherbening (1934–2014), deutscher Nachrichtensprecher
 Otto Scherbening (1793–1859), preußischer Generalmajor
 Otto von Scherbening (1817–1878), preußischer Generalleutnant
 Rudolf von Scherbening (1855–1935), preußischer Generalmajor
 Walter Scherbening (1861–1914), deutscher Generalmajor